Appleby est un nom de famille et toponyme britannique présent dans l'ensemble du monde anglophone.

Personnes
Dale Appleby (né en 1986), coureur cycliste britannique ;
Dorothy Appleby (1906-1990), actrice américaine ;
Joyce Appleby (1929-), historienne américaine ;
Shiri Appleby (née en 1978), actrice américaine ;
 (1912–1984), pilote britannique ;
Stephen Burpee Appleby (1836-1903), avocat et homme politique canadien ;
Steven Appleby (né en 1956), dessinateur britannique ;
Stuart Appleby (né en 1971), golfer australien ;
Theodore Appleby (1923-1985), peintre et graveur américain.

Personnages
 , détective créé par le romancier Michael Innes en 1936.
 Appleby, personnage du roman Catch 22 de Joseph Heller, publié en 1961.
 Sir Humphrey Appleby, personnage des séries télévisées Yes Minister (1980-1984) et Yes Prime Minister (1986-2013)

Toponyme

Royaume-Uni 
 Appleby-in-Westmorland, village touristique en Cumbria nommé Appleby jusqu'en 1974.
 Château d'Appleby, fondé au début du  par Ranulph le Meschin.
 , village du Leicestershire
 , village du North Lincolnshire

États-Unis 
 , communauté non-incorporée du Dakota du Sud nommée d'après l'inventeur John Appleby dans les années 1880.
 Appleby, ville du Texas incorporée dans les années 1960.

Nouvelle-Zélande 
 Appleby, localité établie dans les années 1840 ;
 Appleby, banlieue de la ville d’Invercargill.

Autre 
 Appleby, cabinet d'avocats spécialisée dans l'optimisation fiscale domicilié aux Bermudes.
Toponymie britannique
Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Patronyme anglais
Homonymie de localités aux États-Unis